Osoby o tym nazwisku:
 Mario Llamas – meksykański tenisista
 Sergio Llamas – hiszpański piłkarz